Ajka beschreibt:

die ungarische Kleinstadt, siehe Ajka
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Ajka
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Ajka